Барри () — город в Канаде, в провинции Онтарио, расположенный у озера Симко. Город расположен в северной части Голден-Хорсшу, самой густонаселённой части территории Канады. В 2006 году в городе было 128 430 жителей, что делало его 35-м по населённости городом страны.

Примечания